Smitka oder Smitková ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Smitka (1863–1944), österreichischer Politiker
 Tereza Smitková (* 1994), tschechische Tennisspielerin